Interkontinentalni kup 1999. je nogometna utakmica koju su 30. studenog 1999. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali engleski Manchester United i brazilski Palmeiras. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem su slavili Crveni vragovi s minimalnih 1:0, pogotkom Royja Keanea. Za igrača susreta proglašen je kapetan Ryan Giggs.

Za Manchester United ovo je bio drugi nastup (nakon 1968. i poraza od argentinskog Estudiantesa) dok je Palmeiras debitirao na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

1999.
Nogometne utakmice u Japanu